Domenico Contarini è il nome di due dogi della Repubblica di Venezia.
Domenico I Contarini – (? – 1071) – nominato nel 1043
Domenico II Contarini – (1585-1675) – nominato nel 1659